

Zobacz też 
 diecezja Würzburga

 
Würzburg
Religia w Würzburgu